Het wereldkampioenschap superbike van Assen 1994 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1994. De races werden verreden op 12 september 1994 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1994
Assen